Tour de Bretagne 2017 er den 51. udgave af det franske landevejscykelløb i Bretagne. Løbet foregår i perioden 25. april til 1. maj 2017. Løbet er en del af UCI Europe Tour 2017 og er i kategorien 2.2.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Mikkel Frølich Honoré kører for Lotto-Soudal U23

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
Cykelløb i Frankrig